Новосибирский ордена Жукова военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева  войск национальной гвардии Российской Федерации  (Novosibirsk Military
Institute of the Internal Troops named after general of the Army I.K. Yakovlev
of the Ministry of the Interior of the Russian Federation) — институт подготовки офицеров в структуре Войск национальной гвардии Российской Федерации.''

Начальник военного института — генерал-майор Валерий Викторович Косухин.

История создания 

2 марта 1971 года на основании постановления Совета Министров СССР приказом МВД СССР в Новосибирске было создано военное училище МВД со сроком обучения 3 года. Военный городок училища был построен на Ключ-Камышенском плато — незастроенном пустыре на границе Октябрьского и Первомайского районов города. Первый набор проведён уже в сентябре 1972 года, сформировано два батальона курсантов. 15 октября 1972 года генерал-лейтенант А. Г. Сидоров от имени Президиума Верховного Совета СССР вручил училищу Боевое Знамя.

В мае 1973 года училище преобразовано в высшее военное командное с 4-летним сроком обучения.

В июле 1976 года состоялся первый выпуск офицеров.

С 2009 года институт носит имя генерала армии И. К. Яковлева.

24 октября 2016 года приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ институт был переименован в «Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ».

Показатели деятельности 
За 35 лет военный институт подготовил более 8,5 тысяч офицеров для внутренних войск с высшим образованием. Награждено орденами и медалями 187 человек, из которых: орденами — 44 человека и 143 медалями. При этом 64 человека награждены орденами и медалями за участие в действиях по оказанию содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и правового режима, чрезвычайного положения в республиках Средней Азии, Северного Кавказа и Закавказья.

За высокие результаты, достигнутые в служебно-боевой деятельности, боевой и политической подготовке, укреплении воинской дисциплины и тыловом обеспечении, училище трижды (1986, 1987 и 1991 года) награждалось переходящим Красным Знаменем Министерства внутренних дел СССР.

На основании приказа МВД СССР от 27 августа 1980 года №0630, создано специальное отделение для подготовки слушателей из числа граждан Демократической Республики Афганистан, количеством курсантов 30 человек, срок обучения-4 года. Приказом МВД СССР от 24 августа 1982 года №0445 в связи с очередным набором слушателей введено дополнительно 2 учебных взвода общей численностью 30 слушателей. Специальное отделение реорганизовано в специальный факультет. Подготовка курсантов из Демократической Республики Афганистан производилась до 1987 года.

С 1992 года в связи с проведением реформ в России училище стало именоваться как Новосибирское высшее военное командное училище внутренних войск МВД России, а с июля этого же года, на основании приказа МВД России — переведено на пятилетний срок обучения, с присвоением квалификации «офицер мотострелковых войск с высшим военно-специальным образованием, юрист».

В 2011 году на основании Приказа Главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ введен факультет (разведывательный).

На основании распоряжения Правительства России от 25 января 1999 года № 153 и приказа МВД России № 132 от 22 февраля 1999 года Новосибирское высшее военное командное училище внутренних войск МВД России, после успешно проведенного самообследования, переименовано в Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России.

Руководство: 
Начальники военного училища:

1971—1983 гг. — генерал-майор Рожкин Александр Николаевич;

1983—1985 гг. — генерал-майор Павлов Лев Васильевич;

1985—1988 гг. — генерал-майор Зайцев Анатолий Петрович;

1988—1993 гг. — генерал-майор Притворов Леонид Алексеевич;

1993—1994 гг. — генерал-майор Горчаков Геннадий Николаевич;

1994—1999 гг. — генерал-майор Попков Владимир Васильевич.

Начальники военного института:

1999—2002 гг. — генерал-майор Столяров Александр Анатольевич;

2002—2007 гг. — генерал-майор Стригунов Виктор Николаевич;

2007—2019 гг. — генерал-майор Куценко Сергей Андреевич.

2019 — н.в. — генерал-майор Косухин Валерий Викторович.

Выпускники-герои 
 Немыткин, Михаил Юрьевич (1970—1995) — старший лейтенант, заместитель командира группы по специальной подготовке отряда специального назначения «Росич» 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России, Герой Российской Федерации (посмертно)Выпускник 2-го батальона Новосибирского высшего военного командного училища МВД России 1993 года.
 Фоменко, Геннадий Дмитриевич (род. 1955) — генерал-майор, Герой Российской Федерации. Выпускник 1-го батальона Новосибирского высшего военного командного училища МВД СССР 1976 года.
 Цымановский, Виталий Витальевич (1968—1995) — капитан, Герой Российской Федерации (посмертно). Выпускник 4-го батальона Новосибирского высшего военного командного училища МВД СССР 1991 года.
 Шелохвостов, Иван Юрьевич (1978—2003) — старший лейтенант, Герой Российской Федерации (посмертно). Выпускник 5-го батальона Новосибирского военного института внутренних войск МВД России 2000 года.
 Гуров, Игорь Владимирович (1970 - 1996) - старший лейтенант, Герой Российской Федерации (посмертно). Выпускник 1-го батальона Новосибирского высшего военного командного училища внутренних войск МВД России 1992 года.
 майор, Герой Российской Федерации. Выпускник 4-го батальона Новосибирского военного института внутренних войск МВД России 2011 года.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Военные высшие учебные заведения России
Учебные заведения, основанные в 1971 году
Военные ВУЗы Новосибирска
Внутренние войска МВД Российской Федерации
Росгвардия